Michailowskaja () ist der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 eines Dorfes in der Oblast Wologda, siehe Michailowskaja (Wologda)
 einer Staniza in der Region Krasnodar, siehe Michailowskaja (Krasnodar)
 einer Staniza in der Oblast Wolgograd, siehe Michailowskaja (Wolgograd)
 früherer Name (1846–1926) des Dorfes Sernowodskoje (Tschetschenien)

 Straße in Sankt Petersburg, verläuft vom Platz der Künste zum Newski-Prospekt ()

Siehe auch:
 Michailowka
 Michailowsk
 Michailowski
 Michailowskoje